Esteban Echeverría – poeta argentino
 Esteban Echeverría – regista cinema di animazione 
 Partido di Esteban Echeverría – dipartimento della Provincia di Buenos Aires